Skiff – tipo di carrozzeria automobilistica
Skiff – tipo di imbarcazione a vela
2554 Skiff –  asteroide della fascia principale
Brian A. Skiff – astronomo statunitense